Едер се може односити на:

 Едер (фудбалер, рођен 1987).